Une entraîneuse ou entraineuse peut être :
 un entraîneur (sportif ou autre) de sexe féminin ;
 une type d'hôtesse, employée dans un bar ou un établissement de nuit, et dont la fonction consiste à attirer les clients et à les pousser à consommer et/ou danser ;

Notes et références